Хуан Ридингер (, род. 27 февраля 1981, Банф, Альберта, Канада) — канадский и американский актёр, наиболее известный по роли Мэтта Уайта в фильме ужасов «Искатели могил». Также Ридингер играл небольшие роли в таких фильмах как «Чёрное Рождество», «День, когда Земля остановилась» и «Тело Дженнифер». В основном снимается в телесериалах.

Фильмография

Ссылки 

 Официальный сайт Хуана Ридингера

Выпускники Университета Калгари